Pargeva Amatúnio (; ) foi um nobre armênio do fim do . Em 392, quando Artaxes, filho do xá  , aprisiona   e nomeia Vararanes Sapor  como sucessor. Pargeva e Savársio Camsaracano, com 700 homens, tentaram libertar Cosroes da caravana na qual estava preso e sendo conduzido a Ctesifonte, mas falham e na batalha subsequente Savársio é morto.

Bibliografia 

 

 

Armênios do século IV
Família Amatúnio